Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada no censo de 2000 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é divididas em 417 municípios.

Populacao
Populacao
Bahia
2000 na Bahia